

San José de Gracia (Aguascalientes)
, ville de la municipalité.

Voir aussi 
San José